Ferdynand I Habsburg (1503–1564)
 Ferdynand II Habsburg (książę Tyrolu) (1529–1595)
 Ferdynand Habsburg (1571–1578)
 Ferdynand II Habsburg (1578–1637)
 Ferdynand III Habsburg (1608–1657)
 Ferdynand Habsburg (1609–1641)
 Ferdynand IV Habsburg (1633–1654)
 Ferdynand Habsburg (1754–1806)
 Ferdynand I Habsburg (cesarz austriacki) (1793–1875)